Hin peut se référer à :

Patronyme 
  (1869-1944), skipper néerlandais ayant participé aux Jeux olympiques de 1920 ;
  (1906-1968), skipper néerlandais ayant participé aux Jeux olympiques de 1920, fils de Cornelis ;
  (1957-2019), pilote automobile néerlandais ;
  (1899-1957), skipper néerlandais ayant participé aux Jeux olympiques de 1920, fils de Cornelis.

Droit 
 , arrêt de la cour suprême néerlandaise signé en décembre 1959.

Sciences et technologie 
 , type de protéine.

Code 

hin est un code signifiant :
 hin, le hindi, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Voir aussi 
 
 

Code